Мисс США 1990 () — 39-й конкурс красоты Мисс США прошедший 2 марта 1990 года, в Уичито, Канзас. Победительницей конкурса стала Кэрол Гист из штата Мичиган.

Впервые, оценки участниц судьями, что дало конкурсу более прозрачный процесс проведения.

Кардинальное изменение формата в 1990 году произошло в соревновании «Мисс США» на предстоящее десятилетие: участницы выбывали в ночь перед проведением конкурсом по средством вопросам от судей конкурса.

Судьи выбирали шесть участниц, вместо, раннее пяти участниц. Выбранные участницы отвечали на вопросы участниц, после них выбирались три участницы, которым задавали традиционные финальные вопросы.

Конкурс был организован Диком Кларком второй из пяти раз, комментарии Лиза Гиббонс и Лаура Хэрринг, Мисс США 1985.

Это был первый год, когда конкурс проводился в Уичито, где он будет проходить в течение последующих трёх лет.

Результаты

Финальный конкурс

Специальные награды

Баллы

Полуфинальные количество очков 

  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  3-я Вице Мисс
  4-я Вице Мисс
  Топ 12

Финал 

      Победительница
      1-я Вице Мисс
      2-я Вице Мисс
      Топ 6

Штаты-участницы 

 — Натали Мур
 — Кэрин Мейер   
 — Лезли Леонард
 — Кэтрин Харрис
 — Синтия Нельсон
 — Мишель Харрисон
 — Эллисон Барбо-Диорио
 — Никки Дент
 — Кэтрин Стэйплс  
 — Триша Хан
 — 
 — Леймоми Бакалсо
 — Синди Эсти
 — Карла Майерс   
 — Мери Лин Букер
 — Элизабет Мюельгаупт
 — Ребекка Портер
 — Тиффани Тенфельде   
 — Жанна Бернс
 — Ли Бубар
 — Джули Стэнфорд
 — Лорин Мерфи
 — Кэрол Гист
 — Джанет Твейта
 — Стефани Тенейк
 — Лори Сушник
 — Кимберли Баргер
 — Анджела Хамфри
 — Мишель Йеги
 — Лиза Парнпичате
 — Кэрин Хартц
 — Лариса Канадэй
 — Патрисия Мёрфи
 — Альтман Аллен
 — Кари Ларсон
 — Мелисса Проктор
 — Лоралинн Нортон
 — Элизабет Мишо
 — Элизабет Чебак
 — Сьюзан Лима
 — 
 — Валери Сейноха
 — Чарита Мосес   
 — Стефани Кюне
 — Дебра Линн 
 — Стефани Бесси
 — Эвелин Грин
 — Мелисса Диксон
 — Сабрина Андерсон
 —  Линн Малкахи
 — Шерил Джеймс

Участие в других конкурсах красоты 
Конкурс 1990 года проводился с наименьшим количеством участниц, которые участвовали в других конкурсах с 1986 года.
Только три участницы участвовали в конкурсе для подростков Юная мисс США: 
Джули Стэнфорд (штат Мэриленд) — Юная мисс Мэриленд 1986
Кари Ларсон (штат Северная Дакота) — Юная мисс Северная Дакота 1984 (Полуфиналистка на Юная мисс США 1984)
Эллисон Барбо-Диорио (штат Коннектикут) — Юная мисс Коннектикут 1987
Второй год не было участниц конкурса Мисс Америка.
Джина Толлесон позже участвовала в Мисс мира Америка 1990 и победила в международном конкурсе красоты Мисс мира 1990.

Судьи 
Эйлин Фултон

Робин Казинс
Барбара Петерсон
Дэн Исааксон
Доктор Ирен Кассорла
Джекки Джойнер-Керси

Джуди Шеппард Миссетт
Лерой Гордон Купер

См. также 
 Мисс Мира 1990
 Мисс Вселенная 1990
 Мисс Интернешнл 1990

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1990
События 2 марта
Март 1990 года
1990 год в Канзасе
Уичито